1. Bundesliga 2016-2017 – campionato tedesco di pallavolo femminile
 1. Bundesliga 2016-2017 – campionato tedesco di pallavolo maschile